Piotr Stelmach – polski koszykarz
 Piotr Stelmach – polski muzyczny dziennikarz radiowy